Black and White:
 Black and White — третий студийный альбом пост-панк группы The Stranglers, вышедший в 1978 году.
 «Black and White» — сингл группы Static-X, вышедший в 2001 году.
 Black and White — британский еженедельный иллюстрированный журнал.
 Black & White — третий студийный альбом синти-поп-группы Plazma, вышедший в 2006 году.
 Black & White — первый студийный альбом группы Royal Tailor, вышедший в 2011 году.
 «Black & White» — компьютерная игра 1999 года.
 «» — шотландский виски.
 Black & White — серия американских порнофильмов.
 «Pokémon Black и White» — видеоигра для Nintendo DS.
 «Black&White Tour» — тур Рики Мартина.
 Black and White America — девятый студийный альбом американского рок-музыканта Ленни Кравица.
 «Блэк энд уайт» — советский мультипликационный фильм 1932 года.